Ла Комунидад има више значења:

 Ла Комунидад (Лос Кабос), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Ла Комунидад (Ахучитлан дел Прогресо), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ла Комунидад (Кузамала де Пинзон), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ла Комунидад (Хенерал Елиодоро Кастиљо), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ла Комунидад (Сан Мигел Тотолапан), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ла Комунидад (Франсиско И. Мадеро), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ла Комунидад (Сингилукан), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ла Комунидад (Томатлан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Комунидад (Хилотепек), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Ла Комунидад (Темаскалтепек), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Ла Комунидад (Зитакуаро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Комунидад (Матаморос), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ла Комунидад (Косолеакаке), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Комунидад (Бака), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику